Гран-при Малайзии 2015 года (официально 2015 Formula 1 Petronas Malaysia Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 29 марта 2015 года на Международном автодроме Сепанг в Малайзии. Этот Гран-при является второй гонкой в сезоне 2015 года.

В этот гран-при на старт впервые вышла команда Marussia-Ferrari, которая пропустила Гран-при Австралии из-за проблем с программным обеспечением.

Свободные заезды 
Первая сессия прерывалась красными флагами после разворота Роберто Мери на торможении в 11-м повороте, затем продолжилась.

Квалификация 
Погода: Облачно. Дождь во второй сессии. Воздух +32...24 °C, трасса +55…26 °C

|}

Примечания
 1.  Ромен Грожан наказан потерей двух позиций за нарушение порядка гонщиков в очереди на пит-лейн.
 2.  Роберто Мери и Уилл Стивенс были допущены стюардами до гонки .

Гонка 
Выигрышная стратегия Ferrari — два пит-стопа, в то время как основные соперники из Mercedes совершили по три, — позволила Себастьяну Феттелю выиграть гонку и установить рекорд трассы Сепанг: он стал четырёхкратным победителем Гран-при Малайзии. Макс Ферстаппен стал самым молодым гонщиком, заработавшим очки, отобрав это звание у Даниила Квята.

|}

Круги лидирования

Машина безопасности

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Малайзии